1-й чемпионат Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) по волейболу среди мужчин прошёл со 2 по 7 августа 1969 года в Мехико (Мексика) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул выиграла сборная Кубы.

Команды-участницы 
Гаити, Гватемала, Канада, Куба, Мексика, Панама, Пуэрто-Рико, США.

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. Победители групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства.

Предварительный этап

Группа А 

 2 августа: Пуэрто-Рико — Панама 3:0 (15:13, 15:6, 15:5); Куба — Канада 3:-.
 3 августа: Канада — Панама 3:0 (15:3, 15:6, 15:5); Куба — Пуэрто-Рико 3:0 (15:3, 15:2, 15:1).
 4 августа: Куба — Панама 3:0 (15:3, 15:3, 15:7).
 5 августа: Канада — Пуэрто-Рико 3:1 (15:5, 14:16, 15:5, 15:-).

Группа В 

 2 августа: Гаити — Гватемала 3:0 (16:14, 15:10, 15:8); Мексика — США 3:0 (15:9, 15:11, 15:12).
 3 августа: Мексика — Гаити 3:0 (15:3, 15:10, 15:11).
 4 августа: США — Гватемала 3:0 (15:3, 15:8, 15:10).
 5 августа: США — Гаити 3:0 (15:8, 15:9, 15:4); Мексика — Гватемала 3:0 (15:3, 15:1, 15:5).

Классификационные матчи

За 5-е место 
6 августа
 Гаити — Пуэрто-Рико 3:-

За 7-е место 
6 августа
 Панама — Гватемала 3:-

Плей-офф

Полуфинал 
6 августа
 Мексика — Канада 3:-
 Куба — США 3:1 (15:10, 14:16, 15:9, 16:14).

Матч за 3-е место 
7 августа
 США — Канада 3:0 (15:10, 15:4, 15:7).

Финал 
7 августа
 Куба — Мексика 3:1 (15:10, 15:8, 7:15, 15:6).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу среди мужчин
1969 год в волейболе